

Geografia

Austria 
 Gilgenberg – frazione di Waldkirchen an der Thaya, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Gilgenberg am Weilhart – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)